{{Infobox Bande dessinée
 | charte               = histoire
 | titre                = L'Étui d’or
 | titre original       =
 | titre autre          = 
 | série                = Tif et Tondu
 | numéro               = 12
 | image                = 
 | légende              = 
 | dessin               = 
 | scénario             = 
 | auteur               = Fernand Dineur
 | couleur              = 
 | assistant            = 
 | genre                = 
 | thèmes               = 
 | personnages          = 
 | lieu                 = 
 | époque               = 
 | langue               = Français
 | pays                 = 
 | éditeur              = 
 | collection           = 
 | prépublication       = Héroïc-Albums
 | première publication =  dHéroïc-Albums | support              = 
 | périodicité          = 
 | ISBN                 = 
 | nombre de pages      = 
 | nombre d'albums      = 
 | adaptation           = 
 | album précédent      = 
 | album suivant        =
 | divers               =  
}}L'Étui d’or est la douzième histoire de la série Tif et Tondu de Fernand Dineur. Elle est publiée pour la première fois dans le  dHéroïc-Albums.

Comme de nombreuses histoires de Fernand Dineur, elle fait référence à des événements politiques contemporains de sa parution : ici l'attribution possible de parts de la Somalie italienne à l'Éthiopie.

Univers

Résumé 
A Bandar, en Somalie, un nommé Pouros supplie Tif et Tondu de lui servir de pilotes pour porter un message urgent au ras Botakès : ce dernier doit venir sauver la région des pillages du ras Tapico. Pouros leur remet un étui d'or sacré, qui contient son message. Mais il a des ennemis qui sabotent l'avion.

Tif et Tondu s'écrasent à cinq cents kilomètres de leur destination et doivent continuer à pied. Dans leur bagarre contre un serpent géant, l'étui s'ouvre et ils y trouvent des preuves de la traîtrise de Pouros : il donne à Botakès des conseils pour conquérir la région, et lui demande de pendre Tif et Tondu.

Tif et Tondu rencontrent un père missionnaire qui les accueille et fait parvenir les documents au ras Tapico, qui est en fait honorable. Un émissaire de Tapico et du Négus vient remercier les deux héros et leur fournit, pour passer inaperçus, une couverture originale : ils seront des acheteurs de fauves ramenant deux lions en Europe.

Arrivés à Bandar, Tif et Tondu sont cependant en danger : les troupes du Négus ont investi la ville au nom des accords interalliés, et Pouros devenu gouverneur les a déclarés espions. Heureusement, un de leurs anciens ennemis les prévient à temps. Tif et Tondu lâchent leurs lions dans les rues, causant assez de panique pour gagner un canot et fuir.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Pouros
 Les partisans de Tapico
 Un père missionnaire 
 L'émissaire du Négus
 Des soldats éthiopiens

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Héroïc-Albums
Histoire publiée pour la première fois en 1949